Бори́с Никола́евич Миро́нов (род. 21 сентября 1942 года) — советский и российский историк, клиометрист, специалист в области исторической социологии, социальной, экономической и демографической истории России, антропометрической истории и методологии исследований. Автор модернизационной концепции Революции 1917 года. Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Лауреат РАНовской премии имени В. О. Ключевского (2021). Автор свыше 420 работ (по состоянию на 15.03.2020), из которых более сотни статей опубликованы в ведущих международных журналах на английском, китайском, немецком, французском, испанском, японском и других языках. Две монографии Б. Н. Миронова («Социальная история России периода империи» и «Благосостояние населения и революции в имперской России») переведены на английский и китайский языки. 

«Практически все» публикации Миронова «оказываются в числе наиболее дискуссионных», они «стали знаковым явлением в историографии», а их автор на страницах «Российской газеты» неоднократно назван «самым оспариваемым историком России».

Биография 
Родился в городе Маркс Саратовской области. Отец — офицер. Мать — коренная ленинградка, эвакуированная в Маркс из Ленинграда в период ВОВ. В 1959 году окончил среднюю школу № 6 города Ставрополя с золотой медалью.

В 1959 году поступил на экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), на отделение политической экономики. В 1961 году после второго курса был отчислен за антимарксистские взгляды. В том же году ректором ЛГУ Александровым А. Д. был восстановлен студентом исторического факультета ЛГУ, который окончил в 1965 году с отличием. В 1965—1966 годы — служба в рядах Вооружённых Сил СССР.

В 1966—1969 годы — учёба в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории (ЛО ИИ) СССР АН СССР. Там же — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук (26.12.1969). Тема работы — «Хлебные цены в России XVIII в.» (научные руководители — А. Г. Маньков и А. Л. Шапиро, специальность 07-571 «История СССР»).

Защита в ЛГУ диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук (15.06.1983). Тема работы — «Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX вв.» (cпециальность 07-00.02 «История СССР»).

С 1970 по 2016 годы — работа в ЛО ИИ СССР АН СССР (с 2000 года — СПбИИ РАН): младший научный сотрудник (1970—1983), старший научный сотрудник (1983—1986), ведущий научный сотрудник (1986—2009), главный научный сотрудник (2009—2016).

С 1972 по 1977 год и с 1981 по 1992 год — работа (по совместительству) на историческом факультете ЛГУ (СПбГУ): ассистент (1974—1983), доцент (1983—1989), профессор (1990—1993). С 1978 по 1981 год — работа (по совместительству) на историческом факультете РГПУ им. А. И. Герцена.

В период 1993—2003 годов преподавал в университетах Канады, США, Франции, Германии и Японии.

С 2000 по 2017 год — профессор (по совместительству) кафедры социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ. С 2000 по 2013 год — профессор (по совместительству) Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 2017 года — профессор (штатный) кафедры источниковедения истории России Института истории СПбГУ.

Академические учёные звания — старший научный сотрудник по специальности «История СССР» (1987), старший научный сотрудник (2002). Учёное звание профессор по кафедре истории России (1990).

Спектр научных интересов 
Методология и методика исторических исследований; история торговли, цен и питания населения; аграрная история; история урбанизации, уровня жизни населения, неравенства и социального расслоения; история трудовой этики, социального и культурного капитала; российские революции начала XX века; европеизация и модернизация России в период со второй половины XVII века до начала XXI века. Б. Н. Миронова даже называют главой научной школы социальной истории России.

Овладение междисциплинарной методологией остаётся уделом отдельных блестящих умов, к каковым принадлежит и Миронов. Но для многих отечественных специалистов, остающихся традиционалистами и испытывающих недоверие к социальным наукам, а то и их категорическое неприятие, он является чужаком. […] Эрудиция автора восхищает и вызывает «белую» зависть (очевидно также, что накопить и мастерски использовать такой объём знаний под силу только незаурядному уму).

Основные научные достижения 
Автор фундаментальной монографии «Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX века)». Внёс большой вклад в разработку методики использования антропометрических данных как исторического источника. К примеру, Б. Н. Мироновым было показано, что динамика среднего роста мужского населения России позволяет предположить, что уровень жизни в стране на протяжении 305 лет (1701—2005 гг.) изменялся циклически. Но в XVIII веке преобладал понижательный тренд, а в XIX—XX веках — повышательный тренд. Россия в начале XVIII века по уровню биостатуса в европейском масштабе находилась немного ниже середины и всю дистанцию в 1701—2005 годах прошла преимущественно в середине, в периоды снижения уровня жизни несколько отдаляясь, а в периоды повышения уровня жизни приближаясь к середине, не покидая, однако, средний уровень социально-экономического развития.

Предложил оригинальную «оптимистическую» трактовку российской истории XVIII — начала XX веков. Причину Русской революции видит как в наличии субъективных факторов — утопических настроений части русской интеллигенции, так и в действиях контрэлиты, в частности предпринимателей, желавших вырвать власть у монархии. Из специалистов, высказавшихся в научных реферируемых журналах, двадцать один оценил работу Миронова «по преимуществу положительно», восемь — полностью отрицательно. По состоянию на 7.11.2018 (по базе РИНЦ) h-индекс Б. Н. Миронова — 40, а в международных базах данных Web of Science и Scopus — 6. Общее число цитирований его работ (по базе РИНЦ) превышает 9000.

Лучше всего Б. Н. Миронову удались статистические исследования. Он проявил незаурядную изобретательность в постановке вопросов, ответы на которые можно найти с помощью статистики, и в поиске неожиданных способов решения трудноразрешимых вопросов. […] Миронов сумел продемонстрировать читателю поистине безграничные возможности статистики в познании русской истории.

Перечень рецензий на монографии 
 На книгу «Историк и математика (Математические методы в историческом исследовании)» (— Л.: Наука, 1975):
 Lewis R. D. Рец. на кн. // The American Historical Review. 1978. Vol. 83. No 3. P. 688.
 Дегтярёв А. Я., Кащенко С. Г., Фроянов И. Я., Шапиро А. Л.. [Рец. на кн.:] Миронов Б. Н., Степанов З. В. Историк и математика (математические методы в историческом исследовании) // Вопросы истории. 1978. № 3. С. 148—150.
 На книгу «Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX в.» (— Л.: Наука, 1981):
 Кахк Ю. Ю. [Рец. на кн.] // Вопросы истории. 1982. № 11. С. 138—139.
 McKay, John P. Рец. на кн. // Slavic Review. 1984. Vol. 43. No 1. P. 99—101.
 Klaus, Heller. Рец. на кн. // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1985. Bd. 33. Hft. 2. S. 255—256.
 На книгу «Историк и социология» (— М.: Наука, 1984):
 Бестужев-Лада И. В. [Рец. на кн.] // Социологические исследования. 1985. № 4. С. 198—199.
 Литвак Б. Г. [Рец. на кн.] // История СССР. 1986. № 2. С. 179—183.
 Кон И. С. [Рец. на кн.] // Новый мир. 1986. № 6. С. 270—271.
 На книгу «Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв.)» (— Л.: Наука, 1985)
 Фёдоров В. А. [Рец. на кн.] // Вопросы истории. 1987. № 1. С. 110—112.
 Hock, Steven. Рец. на кн. // Slavic Review. Vol. 46. Fall/Winter. 1987. P. 596—597.
 Gregory, Paul. Рец. на кн. // The American Historical Review. Vol. 93. February 1988. P. 195.
 Третьяков С. Л. [Рец. на кн.] // История СССР. 1988. № 6. С. 169—171.
 Мустафин А. Р. «Ведомости одна с другою никакого сходства не имеют»: верификация данных о хлебных ценах в России в XVIII в. // Российская история. 2017. № 2. С. 189—200.
 На книгу «Русский город в 1740—1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие» (— Л.: Наука, 1990)
 Brower, Daniel. Рец. на кн. // Slavic Review. Vol. 51. No. 2. 1992. P. 365—366.
 Bater, James H. Рец. на кн. // The American Historical Review. Vol. 97. No. 3. 1992. P. 893—894.
 Hildermeier, Manfred. Рец. на кн. // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. N. F. 1996. Bd. 44. Hft. 4. S. 583—585.
 На учебное издание «Историческая социология России» (— СПб., 2009; 2017):
 См.: Историческая социология России
 На книгу «Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства» (В 2-х тт. 1-е изд. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин. 1999; 2-е изд. испр. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2000; 3-е изд. испр. и доп. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2003):
 См. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX века)
 На книгу «Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века» ([Изд. 1-е.] — М.: Новый хронограф, 2010; Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Весь мир, 2012):
 См. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века На книгу «Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации» (— М.: Весь мир. 2013; Изд. 2-е. — М.: Весь мир. 2014):
 См. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века На книгу «Российская империя: от традиции к модерну: в 3 тт.» (— СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2014, 2015; 2-е изд., испр. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2018):
 См. Российская империя: от традиции к модерну На книгу «Российская модернизация и революция» (— СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2019):
 См. Российская модернизация и революция Дискуссии вокруг «Социальной истории России периода империи…» 

 Дискуссии вокруг «Благосостояния населения и революций в имперской России…» 

 Дискуссии вокруг «Российская империя: от традиции к модерну» 

 Дискуссии вокруг «Российская модернизация и революция» 

 Основные интервью по темам исследований 
 Интервью Марине Рабжаевой для «Журнала социологии и социальной антропологии» (СПб.: 2000. Т. III. № 2. С. 180—185): информация сайта eLIBRARY.ru
 Интервью с Б. Н. Мироновым // Вестник молодых учёных. Экономические науки. 2000. № 6. С. 3—10.
 Сантиметры свободы. Интервью с профессором Б. Н. Мироновым в связи с выходом в свет «Социальной истории» // Ex Libris НГ. 2000. 10 августа. С. 1—5.
 Механик Александр. Триста лет — полёт нормальный // Эксперт. 2008. № 43 (632). 3—9 ноября. С. 66—78.
 Интервью с Б. Н. Мироновым // Наука и технологии России. 23.04.2010.
 «Революционный сдержите шаг! „Самый оспариваемый историк России“ убеждён, что для революции не было предпосылок в 1917 году — и нет сегодня»: интервью Дмитрию Бабичу и Вячеславу Тяпкину для «Российской газеты», 6.07.2015
 Революционный сдержите шаг! / Борис Миронов; беседовали Вячеслав Тяпкин, Дмитрий Бабич // Родина. 2015. № 7. С. 48—53.
 Интервью «Эхо Петербурга», 14.11.2016
 «Мы привыкаем к взяткам с детства». Беседовала Софья Мохова. Интервью Росбалт, 30.11.2016
 Интервью телеканалу «Россия-1»: Для документального фильма, посвящённого революции 1917 года, 15—17.12.2016
 «Оцифрованная революция. Самый оспариваемый историк России тоже совершил революцию — в оценке событий 1917 года»: интервью на сайте «Российской газеты», 1.11.2017
 Нордвик Владимир. Революционный взгляд историка Бориса Миронова на события 1917 года: Оцифрованная революция // Российская газета. 2017. 7 ноября. № 251 (7417).
 Миронов Б. Н. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Беседовал С. Э. Эрлих // Журнал «Историческая экспертиза». 2020.

 Членство в редколлегиях, редсоветах журналов 
 «Вестник Санкт-Петербургского университета. История»
 «Демографическое обозрение»
 «Russian History» (Connecticut, USA)
 «Economic and Social History Review» (Пекин, Китай)
 «Былые годы. Российский исторический журнал»

 Основные гранты и стипендии, участие в международных проектах 

 Награды 
 Почётная медаль РАЕН имени В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» (за большие достижения в изучении экономической истории России) (04.02.2005)
 Нагрудный знак «За вклад в развитие государственной статистики» (приказ Федеральной службы государственной статистики № 23 от 2 апреля 2018 г.)
 Премия имени В. О. Ключевского РАН — за трёхтомную монографию «Российская империя: от традиции к модерну» (постановление Президиума РАН № 22 от 26.01.2021)

 Примечания 

 См. также 
 :Категория:Исторические сочинения Бориса Николаевича Миронова

 Литература 
 Миронов Борис Николаевич // Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь. — Саратов: Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 2000. С. 329. — ISBN 5-855559-092-5.
 Гетрелл П., Мэйси Д., Фриз Г. Социальная история как метаистория. [О творчестве Б. Н. Миронова] // Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин. 2003. Т. 1. С. II—XII.
 Миронов Борис Николаевич // Историки России XX века: Биобиблиографический словарь / Сост. А. А. Чернобаев. — Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет. 2005. Т. 2.
 Исаев Д. П. В спорах о модернизирующейся России: Б. Н. Миронов и научное сообщество // Вестник РМИОН [Ростовского межрегионального института общественных наук]. Исторические и социальные аспекты модернизации России в XIX — начале XXI вв. : Южный федеральный университет, 2015. С. 87—99.
 Бакулин В. И. Историческая концепция Б. Н. Миронова как предмет дискуссии // Вопросы истории. 2017. № 2. С. 126—137.
 Миронов Борис Николаевич // Чернобаев А. А. Историки России конца ХІХ — начала XXI века: Биобиблиографический словарь. В 3 т. — М.: Собрание. 2017. Т. 2.
 Борис Николаевич Миронов: Биобиблиографический указатель трудов: 1964—2018 / Отв. ред. А. Х. Даудов; сост. Т. Е. Сохор. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2019. — 176 с. — 
 Белоусов М. С., Даудов А. Х., Кащенко С. Г.'' Страсти по Миронову // Борис Николаевич Миронов: Биобиблиографический указатель трудов: 1964—2018 / Отв. ред. А. Х. Даудов; сост. Т. Е. Сохор. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2019. С. 9—53.

Ссылки 

 Профиль в РИНЦ
 Профиль в базе данных Scopus
 Персональный номер ORCID
 bmironov.spb.ru — персональный сайт
 Страница на сайте факультета социологии СПбГУ
 Страница профессора кафедры источниковедения истории России на сайте Института истории СПбГУ
 Страница на Федеральном образовательном портале «Экономика. Социология. Менеджмент»
 Страница в Электронной библиотеке ИРИ РАН
 Статья на сайте электронной энциклопедии «Всемирная история»
 Страница на сайте «Историческая экспертиза»

Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки России
Историки XX века
Историки XXI века
Специалисты по истории России
Историки экономики
Историки права
Демографы России
Клиометристы
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Авторы учебников истории